Lake Alpine (meer), een klein stuwmeer in de Amerikaanse staat Californië
 Lake Alpine (Californië), een gehucht aan het gelijknamige stuwmeer